Kuang kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Kuang, administrativ by, Nusa Tenggara Barat,

Malaysia 

 Kuang (ort i Malaysia), Selangor, 

Robotskapade Indonesienförgreningar
Robotskapade Malaysiaförgreningar